Grill, grell, gallet o galló, segment de l'interior de certs fruits com la taronja, la pampelmusa o la llimona separada de les altres parts per membranes.
 Grill, brot eixint d'una llavor, tubercle o bulb, vegeu Brot (botànica),
 Grill, insecte ortòpter, vegeu Gríl·lids
 Eines: Gat (estri), estri que serveix per a aixecar objectes pesants
 Grill, anglicisme per a referir-se a la graella